

Geografia

Francia
 Camon – Ariège
 Camon – Somme

Persone
 Alessandro Camon – sceneggiatore, scrittore e produttore cinematografico italiano
 Ferdinando Camon – scrittore italiano

App
 CamON Live Streaming – applicazione Android per trasformare un dispositivo mobile in una telecamera IP